

Patronyme 

 Antoine Le Menestrel, grimpeur français
 Marc Le Menestrel (né en 1967), grimpeur et universitaire français

Voir aussi